Live Spirits Soundtrack (стилизованно как LiVE SPiRiTS SOUNDTRACK) — концертный альбом музыкальной группы Depeche Mode, релиз которого переносился дважды и был выпущен 26 июня 2020 года.

Предыстория 
Альбом был записан в 2018 году в Берлине во время концертов международного тура Global Spirit Tour.

Концертный альбом появился в iTunes Store в марте 2020, где датой релиза было 25 марта. Из-за пандемии COVID-19 дата релиза была перенесена на 1 мая, а в мае — на 26 июня 2020. Несмотря на двойной перенос релиза, предзаказ можно было оформить ещё с самого марта.

23 июня 2020 группа выложила в YouTube ролик с живым исполнением песни «Cover Me», вошедшей в альбом «Spirit».

Критические отзывы 

Свен Кабелиц в обзоре, опубликованном на сайте Laut.de, сравнил пластинку с «бухгалтером, который вспоминает о своей бурной молодости». По его мнению, альбом являлся хорошим подарком на память всем тем, кто присутствовал на берлинских концертах 23 и 25 июля 2018 года, но не более. Хотя читатели сайта оценили альбом на три звезды из пяти, оценка редакции была более низкой — всего две звезды из пяти.

Нил З. Йенг с сайта AllMusic поставил альбому более высокую оценку — четыре звезды из пяти. Он отметил, что лучшие композиции с альбома Spirit сочетаются с документальным фильмом Spirits in the Forest, а преданные фанаты также должны оценить концертные версии песен «Useless» и «The Things You Said», исполненных впервые за более чем десять лет.

Список композиций 
Диск возможно купить четырьмя способами: отдельно в аудио (CD), отдельно в видео (DVD), в составе бокс-сета (в аудио и в видео версии) и в онлайн-магазин (к примеру, iTunes Store, СберЗвук и. т. д).

CD, цифровая дистрибуция 
Длительность: 1 час, 57 минут

Лицензия Sony (только CD): Columbia / Sony 19439727692 / 194397276923

Лицензия Sony (в составе бокс-сета DVD):
Columbia / Sony 19439727672 / 194397276725

Лицензия Sony (в составе бокс-сета Blu-ray): Columbia / Sony 19439727682 / 194397276824

DVD (в составе бокс-сета) 
Общая длительность: 2 часа 6 минут
Лицезния Sony: Columbia / Sony 19439727672 / 194397276725

Blu-ray (в составе бокс-сета) 
Общая длительность: 2 часа 6 минут
Лицезния Sony: Columbia / Sony 19439727682 / 194397276824

Бокс-сет 

Некоторые отрывки из DVD присутствуют в фильме «Spirits in the Forest», выпущенный группой Depeche Mode 21 ноября 2019 года.

Участники записи 
 Дейв Гаан — основной вокал
 Мартин Гор — гитара, клавишные, бэк-вокал, основной вокал
 Энди Флетчер — клавишные
 Питер Гордено — клавишные, бэк-вокал, бас-гитара
 Кристиан Айгнер — ударные

Примечания 

Depeche Mode